O Planalto Arenito-Basáltico (ou Planalto Arenítico-Basáltico) é um acidente geográfico no Planalto Meridional onde a diferença de resistência à erosão entre o basalto e o arenito forma as cuestas, localmente conhecidas como "serras". Exemplo: Serra Geral, em Santa Catarina.
 
Planaltos do Brasil